Puede referirse a:
 el nombre común de la planta Acinos alpinus
 el nombre común de la planta Clinopodium menthifolium subsp. menthifolium